William Guy Wall (1792–1864) – amerykański malarz
 William Wall (1800–1872) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 William Michael Wall (1911–1962) – kanadyjski polityk, senator